Виталий Коваль:
 Коваль, Виталий Николаевич (род. 1980) — белорусский хоккеист.
 Коваль, Виталий Станиславович (род. 1981) — украинский предприниматель, председатель Ровненской облгосадминистрации.